Andrea Lucchetta – pallavolista
 Leonida Lucchetta – calciatore
 Pier Paolo Lucchetta – pallavolista